Bergfelde ist ein deutscher Ortsname:
 Bergfelde, Stadtteil von Hohen Neuendorf, Landkreis Oberhavel, Brandenburg, Deutschland (vormals als Ortsnamen mit Birkholz und Berkow benannt)
 Bergfelde, historischer Name der Gemeinde Bergfeld, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen, Deutschland
 Bergfelde, bis 1926 Marchewken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Marchewki (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bergfelde, bis 1936 Tschelentnig, 1936 bis 1937 Wenigwasser, Kreis Trebnitz, Schlesien, seit 1945: Cielętniki (Zawonia), Ort im Powiat Trzebnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
 Bergfeld (Begriffsklärung)
 Bergfelden
 Bergfelder
 Bergfeldt